Slag bij Lexington kan verwijzen naar verschillende veldslagen in de geschiedenis van de Verenigde Staten, die overigens niet op dezelfde plaats gevoerd werden:

Tijdens de Amerikaanse Revolutie
 Slagen van Lexington en Concord (1775), het eerste gewapende treffen tussen de Dertien koloniën (VS) en Groot-Brittannië. Vond plaats bij Lexington, Massachusetts.
Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog
 Eerste Slag bij Lexington (1861), ook bekend als de Slag bij de Hennepbalen. Vond plaats bij Lexington, Missouri
 Tweede Slag bij Lexington (1864). Vond eveneens plaats bij Lexington, Missouri.